Кікі Бертенс і Юханна Ларссон були чинними чемпіонками, але цього разу Бертенс вирішила взяти участь у турнірі в Брисбені, а Ларссон вирішила того року не брати участі.

Сара Еррані і Бібіана Схофс виграли титул, у фіналі перемігши пару Ері Нодзумі і Мію Като з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

ASB Classic, парний розряд
2018